Сливен — город в Болгарии;
 Сливен — община в Болгарии;
 Сливен — болгарский футбольный клуб.
 Сливень - река в Лотвичах (Барановичский район)